Pavo steht für:

 eine Gattung der Familie der Fasanenartigen, siehe Asiatische Pfauen
 die lateinische Bezeichnung für ein Sternbild, siehe Pfau (Sternbild)
 Pavo (Georgia), ein Ort in Georgia

Pavó ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Pavó (* 1962), kubanischer Leichtathlet

Siehe auch:

 Pawo